Miejscowości w Polsce:
 Dworaki-Pikaty
 Dworaki-Staśki